Коктере́цький сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Урджарського району Абайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Коктерек.

Населення — 2404 особи (2009; 2692 в 1999, 3117 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Петровська сільська рада (села Восток, Коктерек, Мирний, Петровське) з центром у селі Мирний колишнього Маканчинського району.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Урджарського району